Иосиф Порат (; , Бреслау, Германия — , Израиль) — израильский шахматист, международный мастер, шестикратный чемпион Израиля, 12 раз участвовал в шахматных Олимпиадах.

Биография 
Хайнц Иосиф Фёрдер () представлял Германию в 1928 года на шахматной олимпиаде в Гааге. В 1929 и 1931 годах принимал участие в первенствах страны. После прихода к власти национал социалистов, в 1934 году репатриировался в Эрец-Исраэль. Дважды побеждал в чемпионате Палестины. На олимпиаде в Буэнос-Айресе в 1939 году в составе сборной Палестины завоевал золото в личном зачёте.
После образования государства Израиль сменил своё имя на Иосиф Порат.

В 1952 году ФИДЕ Иосифу Порату (как и другому лидеру израильских шахмат Моше Черняку) было присвоено звание международного мастера. 
В 1964 году Порат победил на зональном турнире в Улан-Баторе. Занял 21 место на межзональном турнире в Амстердаме.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Иосифа Пората  на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Германии
Шахматисты подмандатной Палестины
Шахматисты Израиля
Чемпионы Израиля по шахматам
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии